Knattspyrnudeild Keflavíkur - islandzki klub piłkarski z siedzibą w mieście Keflavík.

Osiągnięcia 
Mistrz Islandii (4): 1964, 1969, 1971, 1973
Puchar Islandii (4): 1975, 1997, 2004, 2006
Finał Pucharu Islandii (5): 1973, 1982, 1985, 1988, 1993

Historia 
Klub założony został 29 września 1929 roku pod nazwą UMFK Keflavík. W 1956 roku doszło do fuzji z KFK Keflavik i zmiany nazwy na ÍBK Keflavík. W 1965 roku klub zadebiutował w europejskich pucharach i wystąpił w Pucharze Mistrzów 1965/66. Klub jest 4-krotnym mistrzem Islandii i 4-krotnym zdobywcą Pucharu Islandii.

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1956

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 

 
IBK Keflavik
Keflavík
Kluby piłkarskie założone w 1929